Bösebach ist ein Gewässername:

 Bösebach (Bösebach), rechter Zufluss des Bösebach (Haslach) in Amtzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Bösebach (Haslach), linker Zufluss der Haslach (zur Unteren Argen) gegenüber Reute, Gemeinde Amtzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Bösebach (Lützel) oder Bösenbach, rechter Zufluss der Lützel oder Lucelle bei der Neumühle von Roggenburg, Bezirk Laufen, Kanton Basel-Landschaft

Siehe auch:
 Bösbach
 Bösenbach